Турчина́ — жіноча форма українського прізвища Турчин, що походить від середньовічної назви турків. Виникло в результаті русифікації українських пріщвищ, оскільки українські прізвища цього типу не змінюються відповідно до роду.

Відомі носії:
 Турчина Зінаїда Михайлівна (* 1946) — українська гандболістка, олімпійська чемпіонка, найкраща гандболістка 20 століття
 Турчина Наталія Ігорівна (* 1971) — українська гандболістка, майстер спорту СРСР міжнародного класу, донька Зінаїди Турчиної та Ігоря Турчина

Див. також 
 23402 Турчина́ — астероїд головного поясу

Примітки 

українські прізвища